Mole Saint-Nicolas kan syfta på:

Haiti 

 Môle Saint-Nicolas (kommun), Nord-Ouest, 
 Môle Saint-Nicolas (ort), Nord-Ouest,